CDT est un sigle qui peut désigner :

en français
 Comité départemental du tourisme ;
 Cheval de Troie, en informatique ;
 Centre de dépannage des trains, voir Liste des dépôts et ateliers du métro de Paris ;
 Confédération démocratique du travail, une confédération interprofessionnelle de syndicats de salariés marocains ;
 Confédération démocratique du travail, une centrale de syndicats congolais ;
 contrat de développement territorial, un contrat entre l'État et une ou plusieurs collectivités territoriales ;
 cahier de textes ;

en anglais
 Carboxy Deficiente Transferase, un test pour savoir si une personne consomme régulièrement trop d'alcool (cf. ci-dessous) ;
 Carbohydrate deficient transferrin (voir alcoolodépendance) ;
  C/C++ Development Toolkit, un plugin d'Eclipse ;
 Central Daylight Time, l'heure d'été UTC-5 du fuseau horaire de l'heure du Centre en Amérique du Nord (notamment Chicago (USA), Mexico (Mexique) et Winnipeg (Canada)).

CDT est une abréviation qui peut désigner :
 commandant, un grade militaire ;
 cordialement ;
 Clandesteam, la  principale tribu de Transformice.